Mó

Topónimos de Portugal
 Porto de Mós — município no distrito de Leiria
 Castelo de Mós — no concelho de Torre de Moncorvo

Freguesias
 Mós (Bragança)
 Mós (Torre de Moncorvo)
 Mós (Vila Nova de Foz Coa)
 Mós (Vila Verde)
 Vale das Mós — no concelho de Abrantes

Outros usos
 Mos — concelho da Galiza, Espanha

Desambiguações de topônimos